

Personnalités 

 Brigitte Yagüe (née en 1981), taekwondoïste espagnole ;
 Juan Yagüe (1891-1952), officier nationaliste espagnol, surnommé « le boucher de Badajoz » ;
 Marisol Yagüe (née en 1952), femme politique espagnole.

Lieux 

 San Leonardo de Yagüe, commune espagnole de la province de Soria en Castille-et-León.